Эндрю Томас Гейдж (, 14 декабря 1871 — 21 января 1945) — британский (шотландский) ботаник, коллекционер растений и врач.

Биография 
Эндрю Томас Гейдж родился в Абердине 14 декабря 1871 года.

После окончания Школы грамоты в Старом Абердине он изучал ботанику и медицину в Абердинском университете. В 1891 году Гейдж получил степень магистра, в 1893 году — бакалавра, а в 1896 году — бакалавра медицины. С 1894 по 1896 год он был полевым врачом в военном звании лейтенанта в Indian Medical Service. С 1897 по 1898 год Эндрю Томас был куратором гербария в Indian Botanical Gardens в городе Хаура. С 1898 по 1905 год он был руководителем Ботанического сада. Между 1917 и 1918 годом Гейдж отвечал по поручению армии в Британской Индии за изготовление хинина из хинного дерева.

В 1901 году Эндрю Томас Гейдж стал членом Лондонского Линнеевского общества. С 1924 по 1929 год он был библиотекарем и помощником секретаря этого общества. Гейдж был страстным коллекционером растений и собирал для Ботанический службы Индии и Королевских ботанических садов Кью ботанические коллекции в Малайзии, Бирме, Сиккиме, Ассаме и Читтагонге.

Эндрю Томас Гейдж умер в Шотландии 21 января 1945 года.

Научная деятельность 
Эндрю Томас Гейдж специализировался на семенных растениях.

Избранные научные работы 
 1901: A Botanical Tour in the South Lushai Hills.
 1901: On the anatomy of the roots of Phoenix paludosa Roxb.
 1903: A Census of the Indian Polygonums.
 1904: The Vegetation of the District of Minbu in Upper Burma.
 1912: Catalogue of Non-herbaceous Phanerogams Cultivated in the Royal Botanic Garden, Calcutta.
 1916: Letters to Nathaniel Wallich, 1819—1821.
 1918: Report on the extension of Cinchona cultivation in India.
 1922: Euphorbiaceae novae e Peninsula Malayana.
 1938: A History of the Linnean Society of London.

Примечания

Литература 
 Cobjeeveram Hayavadana Rao (Hrsg.) The Indian Biographical Dictionary 1915. Pillar & Co., Madras, 1915.
 Ray Desmond, Christine Ellwood: Dictionary of British and Irish botanists and horticulturists: including plant collectors, flower painters, and garden designers. CRC Press, 1994. ISBN 978-0-85066-843-8.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Шотландии
Медики по алфавиту
Медики Великобритании
Медики Шотландии